Get Smart – serie televisiva statunitense del 1965, parodia del genere spionistico
 Agente Smart - Casino totale – film del 2008 ispirato alla serie televisiva Get Smart